Сампан —  збірна назва для різного виду дощатих плоскодонних човнів, плаваючих недалеко від берега і на річках Східної та Південно-Східної Азії

Топонім 

 Сампан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура.